Милош Стојковић семоже односити на:

 Милош Стојковић (одбојкаш)
 Милош Стојковић (футсалер)